Bakong (tempel), een tempel in Cambodja
 Bakong (Singkep Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Linggu in de Indonesische provincie Riouwarchipel